Amerikai Egyesült Államok
 Eastmont (Oakland, Kalifornia)
 Eastmont (Washington)

 Ghána
 Eastmont (Ghána)